Psolidocnus är ett släkte av sjögurkor. Psolidocnus ingår i familjen korvsjögurkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Korvsjögurkor
Psolidocnus